Птиви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Птивиль — в департаменте Кальвадос;
 Птивиль — в департаменте Приморская Сена.